Ballymartin ist der Name folgender Ortschaften:

 Ballymartin (County Down), eine nordirische Ortschaft
 Ballymartin (Islay), eine schottische Ortschaft